Lip Service (album), een album uit 1985 van de Belgische popgroep Schmutz
 Lipservice (album), een album uit 2005 van de Zwitserse hardrockband Gotthard
 Lip Service (1988), een Amerikaanse televisiefilm uit 1988
 Lip Service (2001), een Amerikaanse film uit 2001
 Pop Star (2013), een Amerikaanse film die oorspronkelijk Lip Service heette
 Lip Service (televisieserie), een Britse dramaserie (2010-2012)